Van Crombrugge ou de Crombrugge est un patronyme Ménapien (principale tribu Belgæ des anciennes Flandres (Pagus Menapiscus)).  
Provenance précédente : Krombrugge.

Variantes
 Crombrugge, van Crombrugge, Van Crombruggen, Van Crombrughe, Van Crombrugghe
 Van Crombreucq
 De Crombrugge, de Crombrugghe

 Ida de Crombrugghe (1820-1875), philanthrope belge.
 Georges de Crombrugghe de Looringhe (1841-1922), homme politique belge.
 Guillaume de Crombrugghe de Picquendaele (1901-1997), bourgmestre belge.
 Hendrik Van Crombrugge (né en 1993), footballeur belge.
 Jean Van Crombrugge (1922-1995), journaliste et enseignant belge et un militant wallon. 
 Sabine Van Crombrugge (née en 1974), judokate belge.

Patronyme flamand